Pedicelo puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 al pedicelo, la extensión del tallo que sostiene las inflorescencias de las plantas, excepto los capítulos;
 al pedicelo de los arácnidos, el primer segmento del opistosoma (abdomen), que une este con el prosoma (cefalotórax);
 al pedicelo de los insectos, el segundo artejo de las antenas, generalmente el más estrecho y el primero que no contiene tejido muscular.